Dubrava kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Dubrava (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica
Dúbrava (okres Levoča), een gemeente in het Slowaakse district Levoča
Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš), een gemeente in het Slowaakse district Liptovský Mikuláš
Dúbrava (okres Snina), een gemeente in het Slowaakse district Snina
Dubrava (Ston), een plaats in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva
Dubrava (Zagreb), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb